CHAF1B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 559 амінокислот, а молекулярна маса — 61 493.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, клітинний цикл, пошкодження ДНК, репарація ДНК, реплікація ДНК, ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки